Фридрих «Фриц» Заксль (; 8 января 1890, Вена — 22 марта 1948, Далвич, Лондон) — австрийский и британский историк искусства; представитель венской школы иконологии, был сотрудником и последователем Аби Варбурга, основатель Института Варбурга в Гамбурге; успешно перенёс уникальную библиотеку Варбурга в Англию после прихода к власти в Германии национал-социалистов.

Биография 
Фридрих Заксль родился 8 января 1890 года в семье венского судебного адвоката Игнаца Заксля; Фридрих рос в состоятельной еврейской семье. В то время как его бабушка и дедушка были ортодоксальными иудаистами, его отец сменил конфессию — хотя и не отрицал своих иудейских корней. Фридрих Заксль принял католичество в 1908 году.

Фридрих изучал археологию и историю в университетах Вены, Берлина и Рима. В Вене он входил в узкий круг учеников Франца Викхоффа, Юлиуса фон Шлоссера и Макса Дворжака; в Берлине прослушал курс лекций выдающегося швейцарского историка и теоретика искусства Генриха Вёльфлина.
В возрасте двадцати двух лет Фриц Заксль, под руководством М. Дворжака, представил к защите диссертацию о творчестве Рембрандта. Незадолго до этого Заксль лично познакомился с Аби Варбургом и стал его убеждённым последователем. В 1912—1913 годах он завершил учебный год в Риме, где занимался анализом средневековых текстов по мифологии и астрологии — его пребывание в итальянской столице стало возможным благодаря стипендии от римского Института исторических исследований Австрии
Получив назначение в гамбургскую библиотеку, Заксль переехал в Гамбург, где начал работать научным сотрудником у Аби Варбурга — в его библиотеке по наукам о культуре.

Во время Первой мировой войны Фриц Заксль был призван в действующую австрийско-венгерскую армию, где служил офицером (лейтенантом) на итальянском фронте; в последние два года войны он был армейским инструктором. После войны в качестве части программы народного просвещения и развития культуры организовывал художественные выставки в Вене.
В 1913 году Заксль женился на Элизе Биненфельд (1893—1966). В 1919 году Заксль вернулся к Варбургу, который к тому моменту уже был тяжело болен и вплоть до 1924 года находился в швейцарской неврологической клинике Людвига Бинсвангера в Кройцлингене: так Заксль, вместе со своей коллегой Гертрудой Бинг, стал руководителем библиотеки, которая насчитывала около 20 000 томов. В 1920-х годах он сначала был принят приват-доцентом в Гамбургский университет, где затем стал адъюнкт-профессором и оставался в этой должности до 1933 года.

Заксль сумел предвидеть, что приход к власти в Германии национал-социалистов представляет угрозу для академической науки: он поддержал учёных, которых стали преследовать в Австрии и вступил в контакт с британским коллекционером и меценатом Сэмюэлем Курто, в надежде сохранить библиотеку Варбурга. В результате он сам переехал в Англию и в 1940 году получил британское подданство. В декабре 1933 года фонды «Библиотеки Варбурга», насчитывавшие 60 000 томов по различным областям знания, усилиями его друзей и учеников, были спасены от нацистов и переправлены из Гамбурга в Лондон. К 1944 году библиотека Варбурга официально стала частью библиотеки Лондонского университета в составе «Института Варбурга». Она также была включена в Институт искусств Курто при Лондонском университете, частью которого она является по сей день.

В 1944 году Фриц Заксль был избран членом Британской академии. До смерти, наступившей в марте 1948 года, усилия Заксля были, в основном, сосредоточены на сохранении библиотеки Варбурга и памяти о выдающемся немецком исследователе.

Научное творчество и развитие иконологического метода изучения искусства 
В «Институте Варбурга» в Лондоне помимо Ф. Заксля работали ученики и последователи Варбурга: Рудольф Виттковер, Эдгар Винд, Энтони Блант, Отто Курц. Вместо выходивших в Германии периодических изданий «Studien» (Исследования) и «Vorträge» (Доклады) Заксль стал издавать «Журнал Института Варбурга» (Journal of Warburg Institute). Поскольку все немецкие в той или иной степени были филологами они легко перешли на английский язык.

Постепенно Заксль покинул свою первоначальную область научных интересов — искусство эпохи барокко и стал исповедовать основную концепцию Аби Варбурга, полагавшего, что в истории искусства продолжают существовать древние мифологические и художественные архетипы, принимающие всё новые и новые формы. В 1941 году Р. Виттковер и Ф. Заксль организовали в Лондоне выставку «Английское искусство и Средиземноморье». В 1946 году Заксль вместе с историком искусства Ричардом Краутхаймером и археологом Карлом Леманом создал «Перепись античных произведений искусства и архитектуры, известных в эпоху Возрождения» (Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance).

Основные публикации 
 Vorträge der Bibliothek Warburg. (Hg. von Fritz Saxl). 1921—1931 (9 Bde.)
 Studien der Bibliothek Warburg. (Hg. ders.). 1922—1932 (21 Bde.)
 Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters. Bd. 1, Heidelberg: C. Winter, 1915. Bd. 2; Heidelberg: C. Winter, 1927. [Bde. 3 u. 4 hrsg. von Meier, Hans, and Bober, Harry, and McGurk, Patrick]
 A Heritage of Images: A Selection of Lectures by Fritz Saxl. Introduction by E. H. Gombrich. 2 vols. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1970
 The History of Warburg’s Library. In: Gombrich, Aby Warburg. 2nd ed. Oxford: Phaidon Press, 1986. Рp.   325—338
 Gebärde, Form, Ausdruck, vorgestellt von Pablo Schneider. Zürich-Berlin: diaphanes, 2010. ISBN 978-3-03734-131-5
 English sculpture of the 12th century. 1954
 Lectures. 1957
 Ausreiten der Ecken. Die Aby Warburg — Fritz Saxl Korrespondenz 1910 bis 1919. Hrsg. von Dorothea McEwan. München, 1998. ISBN 3-930802-79-1
 Wanderstrassen der Kultur. Die Aby Warburg — Fritz Saxl Korrespondenz 1920 bis 1929. Hrsg. von Dorothea McEwan. München, 2004. ISBN 3-935549-85-7

Примечания

Литература 
 Gombrich E. H. Saxl Friedrich (Fritz) // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 10. — Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994. — ISBN 3-7001-2186-5. — S. 7.
 Schoell-Glass Ch. Saxl, Fritz // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Band 22. — Berlin: Duncker & Humblot, 2005. — ISBN 3-428-11203-2. — S. 480 f. (Digitalisat).
 Donald J. Gordon (Hrsg.). Fritz Saxl (1890—1948). — London: Nelson, 1957.
 Warburg Eric M. The Transfer of the Warburg Institute to England // The Warburg Institute Annual Report 1952—1953.
 Wendland U. Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler. — Teil 2: L-Z. München: Saur, 1999. — ISBN 3-598-11339-0. — S. 586—592.
 McEwan D. Fritz Saxl — Eine Biografie. Aby Warburgs Bibliothekar und erster Direktor des Londoner Warburg Institutes. — Böhlau: Wien/Köln/Weimar, 2012. — ISBN 978-3-205-78863-8.
 Hellwig K. Aby Warburg und Fritz Saxl enträtseln Velázquez. Ein spanisches Intermezzo zum Nachleben der Antike. — Berlin, Boston: De Gruyter. — Sept. 2015. — ISBN 978-3-11-042052-4.

Ссылки 
 

Историки искусства Великобритании
Историки искусства XX века
Теоретики искусства
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии